Thorsten Fink - um treinador e ex-futebolista alemão.
Thorsten Flinck - um músico, actor, compositor e director.
Thorsten Bauer - um guitarrista da banda alemã Atrocity. 
Desambiguação